Bellinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Eros Bellinelli (1920–2019), Schweizer Journalist und Autor
 Matteo Bellinelli (* 1950), Schweizer Dokumentarfilmer und Regisseur
 Renato Bellinelli (* 1939), italienischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Marco Belinelli